Punchbowl (englisch für Bowle-Schüssel) steht für:
 Punchbowl (Hawaii), ein Ort im Honolulu County im US-Bundesstaat Hawaii
 Punchbowl (New South Wales), ein Vorort von Sydney, Australien
 Punchbowl (Tasmanien), ein Vorort von Launceston, Australien
 Punchbowl Cirque, Bergkessel in der Antarktis
 Punchbowl Crater, ein erloschener Vulkankrater auf Oahu, Hawaii
 Punchbowl Glacier, Gletscher im Viktorialand, Antarktika